Порто може да се отнася за:
 Порто, град в Португалия
 Порто (отбор), футболен отбор от този град
 Порто или Портвайн, подсилено ликьорно вино от района на град Порто.
 Порто (окръг), окръг в Португалия
 Порто (община), община в Португалия